Hina Urashima es un personaje ficticio de la serie de anime y manga Love Hina.

Papel en la serie 
En la historia ella es la administradora de Hinatasou, pero decide que viajará por el mundo para descubrir otras aguas termales en el mundo. Para su reemplazo, deja a su nieto Keitaro a cargo de la posada. Una vez que regresa a la posada, ella es quien revela la verdad que Mutsumi es una pariente lejana de la familia de Keitaro que estuvo en Hinatasou en la niñez. 

Después de algunos días de estancia, ella decide partir nuevamente a recorrer el mundo, dejando a cargo nuevamente a su nieto de la residencial.
Pero cuando regresa a hinatasou remodela el lugar.

Urashima, Hina